Michaelerberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Michaelerberg (kulle), Wien, Wien Stadt, 
 Michaelerberg (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar